Endgame bezeichnet:
 Endgame – Das letzte Spiel mit dem Tod, Spielfilm von Joe D’Amato (1983)
 Highlander: Endgame, Spielfilm von Douglas Aarniokoski (2000)
 Endgame – Blueprint for Global Enslavement, Spielfilm von Alex Jones (2007)
 Endgame (Film), Spielfilm von Pete Travis (2009)
 Avengers: Endgame, Spielfilm von Anthony und Joe Russo (2019)
 Endgame (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie (2011)
 Endgame (Megadeth-Album), Studioalbum von Megadeth (2009) 
 Endgame (Rise-Against-Album), Studioalbum von Rise Against (2011)
 ENDGAME (oder auch EnDgAmE), ein Nachfolgebündnis der Mahnwachen für den Frieden (ab 2015)

End Game bezeichnet:
 End Game (Film), Action-Thriller von Andy Cheng (2006)
 End Game (Lied), Popsong von Taylor Swift (2017)
 End Game, Originaltitel von Endspiel (Kurzfilm), Kurzfilm von Rob Epstein und Jeffrey Friedman (2018)

Siehe auch:
 Endphase
 Endspiel